Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi szabadpisztoly versenyszámát július 26-án rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új rekord nem született.

 A világrekordokról nincs hiteles adat.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
A versenyzők hatszor 10 lövést adtak le 50 méteres távolságról, a selejtező első 8 helyezettje jutott a döntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.

Döntő

Források 
 

Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon